

Muzyka 
 Perfect – polski zespół rockowy, założony w 1977 roku

Albumy 
 Perfect – debiutancki studyjny album zespołu Perfect wydany w 1981

Single 
 Perfect – czwarty singel z pierwszej płyty kanadyjskiej grupy Simple Plan
 Perfect – pierwszy singel Darina z płyty „Break the News”
 Perfect – singel zespołu Smashing Pumpkins
 Perfect – singel Depeche Mode
 Perfect – singel One Direction
 Perfect – singel Eda Sheerana
 Perfect – singel Anne-Marie
 Perfect – singel Almy

Zobacz też 
 Perfekt